Whitesburg peut faire référence à :
 Whitesburg, une localité du comté de Carroll en Géorgie,
 Whitesburg, une localité du comté de Letcher dans le Kentucky,

Homonymie de localités aux États-Unis